est un genre éteint de temnospondyles stéréospondylomorphes actuellement considéré comme appartenant à la famille des Rhinesuchidae, ayant vécu durant le Permien supérieur dans ce qui est actuellement le Brésil. Une seule espèce est connue, , décrit en 1998 par le paléontologue  à partir fossiles découvert dans la formation Rio do Rasto.

Taxonomie 
Lorsque le genre Australerpeton est nommé pour la première fois en 1998, le genre a été placé dans la nouvelle famille des Australerpetontidae. Cependant, des études publiées quelques années plus tard remettent en question la systématique utilisée dans la description originale et incluaient le genre au sein des Archegosauridae. Une étude menée par Dias & Schultz en 2003 a réaffecté Australerpeton à la famille des Rhinesuchidae au sein du sous-ordre des Stereospondyli sur la base d'une évaluation antérieure de la famille. Dans cette étude, les similitudes étroites entre Australerpeton et les archégosauridés ont été attribuées à une évolution convergente résultant de modes de vie semi-aquatiques similaires. Une nouvelle description du squelette dAustralerpeton a été publiée par Eltink & Langer en 2014, et le crâne a été redécrit dans une étude de suivi publiée par Eltink  en 2016. Ces études, ainsi qu'une étude de 2017 portant sur les rhinesuchidés en général, confirment quAustralerpeton serait un rhinesuchidé plutôt qu'un archegosauridé. Des fossiles du genre ont été trouvés dans la , au Brésil.

Cladogramme des Stereospondyli

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Stereospondyli
 Rhinesuchidae

Liens externes 

Taxon fossile décrit en 1998
Système hydrologique du Rio Paraná
Amphibien du Permien
Paléontologie au Brésil
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Stereospondyli